Tlaltetela kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tlaltetela (kommun), Veracruz, 
 Tlaltetela, Ixhuacán de los Reyes, ort, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar